Saria – wyspa w Grecji,
 Saria – wieś na Białorusi,
 SARIA –  europejska grupa spółek